Ardea (gemeente) in Latium
 Ardea (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Ardea (geslacht), een geslacht van Reigers en roerdompen
 Ardea (tijdschrift), een ornithologisch tijdschrift